Devolder ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Devolder (1842–1919), belgischer Politiker
 Stijn Devolder (* 1979), belgischer Radrennfahrer